

Миява — місто
 Миява (округ)
 Миява (річка)